Гремио:

 «Гремио» — бразильский футбольный клуб из города Порту-Алегри, штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 «Гремио Баруэри» — бразильский футбольный клуб из города Баруэри в штате Сан-Паулу.
 «Гремио Бразил» — бразильский футбольный клуб из города Пелотас, штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 «Гремио Новуризонтино» — бразильский футбольный клуб из города Нову-Оризонти, штат Сан-Паулу.
  — бразильский футбольный клуб из города Маринга, штат Парана.